Појам Тет може да се односи на:
 Тет (Мађарска),
 Тет (река),
 Тет (слово)
 Тет (празник),
 Тет офанзива